

Patronyme 

 Charles-Ange Boily (v. 1736-1813), graveur français ;
 David Boily (1990-), coureur cycliste canadien ;
 Eric Boily (1987-), coureur cycliste canadien ;

 Mathieu Boily (1972-), poète canadien.